

Geografia 
 Mar (mare) ricorre in diversi toponimi di lingua italiana, portoghese e spagnola.

Sigle 
 Movimento di Azione Rivoluzionaria

Biologia 
 Matrix Attachment Region – Regione di attacco alla matrice nucleare

Codici 
 MAR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale La Chinita di Maracaibo (Venezuela)
 mar – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua marathi
 MAR – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Marocco
 MAR – codice ISO 3166-2:MA di Marrakech (Marocco)

Fisica 
 Minimal Angle of Resolution – minimo angolo di risoluzione, unità impiegata per misurare un aspetto dell'acutezza visiva

Informatica 
 Memory address register

Mineralogia 
 Mar – abbreviazione di marialite

Altro 
 MÄR – manga di Nobuyuki Anzai
 Mar – titolo onorifico
 mar – abbreviazione di marzo
 mar – abbreviazione di martedì
 MAR – abbreviazione per Ferrovia Mori-Arco-Riva
 MAR – sigla del Museo archeologico regionale della Valle d'Aosta
 MAR – sigla del Museo d'arte della città di Ravenna
 Mar – personaggio di Lali Espósito in Teen Angels

Note